Um nome chulo para pênis, a mesma coisa que pica
 Pika, um mamífero raro da china
 Som produzido pelo Pikachu, do anime Pokémon